

Storia 
 Zona neutrale kuwaitiano-saudita – antica zona di confine tra Kuwait ed Arabia Saudita
 Zona neutrale iracheno-saudita – antica zona di confine tra Iraq e Arabia Saudita

Sport 
 Zona neutrale – area del campo del football americano
 Zona neutrale – area del campo da hockey su ghiaccio

Altro 
 Zona neutrale – regione dello spazio immaginario di Star Trek

Pagine correlate 
 Zona demilitarizzata